Vitreolina är ett släkte av snäckor som beskrevs av Monterosato 1884. Vitreolina ingår i familjen Eulimidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Vitreolina